Matcherna i grupp F i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 11 till 8 oktober 2008.

Paraguay mot Argentina

Spanien mot Ryssland

Spanien mot Argentina

Ryssland mot Paraguay

Argentina mot Ryssland

Paraguay mot Spanien

Referenser 

Grupp F